Try Museum var indtil 1/1-2018 en del af Museerne i Brønderslev Kommune. Efter 1/1-2018 indgår Try Museum i Egnssamlingen for Østvendsyssel.

Museet omfatter en smedje, en kopi af et bindingsværkshus med særudstillinger og en almuestue anno 1800 og en gård indrettet som den så ud i 1950'erne. Fokusområderne er landboliv i 1800- og 1900-tallet, håndværk og stationsbyer. Museet blev etableret i 1929 på initiativ af forstanderen af Try Højskole, Frode Fogt, og er på den måde et udtryk for datidens interesse for kulturhistorie og landbohistorie.

Eksterne henvisninger 

Dronninglund
Museer etableret i 1929